Ельтон (озеро)
 Ельтон (смт) — селище міського типу у Волгоградській області Росії;
 Ельтон (США) — місто у штаті Іллінойс.